Pawonków est le nom :
 de la gmina de Pawonków, dans le powiat de Lubliniec, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Pawonków, chef-lieu de cette gmina

Homonymie de toponyme